Приморський бульвар — бульвар у Баку (Азербайджан)
 Приморський бульвар — бульвар в Маріуполі
 Приморський бульвар — бульвар в Одесі
 Приморський бульвар — бульвар в Севастополі

 Приморський бульвар — фільм Олександра Полиннікова.